Пу́блий Корне́лий Долабе́лла (; умер после 35 года до н. э.) — римский политический деятель из плебейской ветви рода Корнелиев, консул-суффект 35 года до н. э.

Биография 
О жизни Долабеллы мало что известно: до 30-х годов до н. э. он не играл значительной роли в политической жизни Республики. В 35 году, после победы над Секстом Помпеем, Гай Юлий Цезарь Октавиан назначил Публия Корнелия консулом-суффектом вместе с Титом Педуцеем. После этого Долабелла уже не упоминается в сохранившихся источниках.

Корнелии Долабеллы
Родившиеся в I веке до н. э.